Rivière Turgeon peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Turgeon (rivière Harricana), un affluent québécois de la rivière Harricana, dont le cours chevauche les régions de l'Abitibi-Témiscamingue au Nord-du-Québec et de Cochrane en Ontario.
Rivière Turgeon (rivière des Hurons), une rivière coulant dans Stoneham-et-Tewkesbury, dans la MRC de La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière-Turgeon, un hameau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.